Carmen Ionescu peut faire référence à :
 Carmen Ionescu, gymnaste roumaine
 Carmen Ionescu, ou Carmen Ionesco, lanceuse de disque et de poids roumaine puis canadienne